Margaret et ses bijoux est le troisième album du chanteur pop franco-britannique MeeK, sorti en 2004 en France.

Il s'agit d'un album-concept d'une heure environ. Les 15 morceaux du disque sont enchaînés. L'album s'ouvre sur le titre Margaret entièrement interprété a cappella, et se clôt par l'épique Vestiges du Caire, longue plage de 7 minutes 36 en trois parties, dont une incluant le son des attentats du 11 septembre 2001 au World Trade Center de New York. L'album renferme aussi un morceau caché (ou "ghost track") assez provocateur intitulé Marie-Jeanne a trop fumé.

Sur la chanson Ne venez pas chez moi! joue le cor d'harmonie de l'orchestre Philharmonia de Londres, Cormac O'Haodain, et sur le titre Les vestiges du Caire apparaît le contrebassiste du même Philharmonia, Simon Oliver.

L'édition japonaise de l'album sortie en décembre 2003 propose un titre inédit en bonus, "Gare-toi dans l'église!", ainsi qu'une traduction de l'intégralité des paroles des chansons en japonais.

À l'exception de quelques participations de musiciens extérieurs, tous les instruments et toutes les parties vocales sur l'album sont assurés par MeeK lui-même.

Morceaux 
 Margaret
 Nos rêves sont idiots
 Les pays sans miroirs
 As we sail across the sea
 Les girafes de Babylone
 Bonny song
 Peter et le ciel
 Peruvian rhapsody
 Les petites madeleines
 La ballade du trimaran
 Naphtaline
 Les cow-boys et les indiens
 Thé-Cognac à Copenhague
 Ne venez pas chez moi!
 Les vestiges du Caire

Toutes les chansons de l'album sont écrites par MeeK.

Album musical sorti en 2004
Album de Meek